Angelica brachyradia är en flockblommig växtart som beskrevs av Josef Franz Freyn. Angelica brachyradia ingår i släktet kvannar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kvannar
brachyradia